Die Fachhochschule Burgenland (FH Burgenland) ist eine 1994 gegründete staatliche Hochschule des Landes Burgenland (Österreich) mit Hauptsitz in Eisenstadt sowie einem weiteren Campus in Pinkafeld und in Wulkaprodersdorf.

Das Studienangebot umfasst Bachelor-, Master- und Promotionsstudien auf dem Gebiet der Gesundheitswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Internationalen Wirtschaft und Zusammenarbeit, Medienwissenschaften sowie den Energiewissenschaften.

Gliederung 
Forschung und Lehre an der Fachhochschule Burgenland erstrecken sich über fünf Departments:
 Department für Wirtschaft (mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa) am Campus Eisenstadt
 Department für Informationstechnologie und Informationsmanagement am Campus Eisenstadt
 Department für Energie-Umweltmanagement am Campus Pinkafeld
 Department für Soziales am Campus Pinkafeld
 Department für Gesundheit am Campus Pinkafeld

2019 wurde Gernot Hanreich für seine dritte Periode als Rektor für weitere vier Jahre berufen.

Studienangebot 

Bachelor

 Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Vollzeit und Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: B.A.
 Information, Medien & Kommunikation (Vollzeit und Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: B.Sc.
 IT Infrastruktur-Management (Vollzeit und Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: B.Sc.
 Soziale Arbeit (Vollzeit), Campus Eisenstadt, Abschluss: B.A.
 Energie- und Umweltmanagement (Vollzeit und Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: B.Sc.
 Gebäudetechnik und Gebäudeautomation (Vollzeit und Berufsbegleitend, Campus Pinkafeld, ab Wintersemester 2016), Abschluss: B.Sc.
 Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung (Vollzeit), Campus Pinkafeld, Abschluss: B.A.
 Physiotherapie (Vollzeit), Campus Pinkafeld, Abschluss: B.Sc.
 Gesundheits- und Krankenpflege (Vollzeit), Campus Pinkafeld, Abschluss: B.Sc.

Master

 Business Administration (Online und Blended Learning), Austrian Institute of Management, Abschluss: MBA
 in vielfältigen Fachrichtungen, z. B.: Business Management, Digital Business, Change Management & Leadership, Controlling, Finance, Strategic Financial Management, Gesundheitsmanagement, Immobilienmanagement, Public Management
 Internationales Weinmarketing (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Europäische Studien - Management von EU Projekten (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Human Resource Management und Arbeitsrecht (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Angewandtes Wissensmanagement (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Business Process Engineering & Management (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.Sc.
 Information, Medien & Kommunikation (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.A.
 Crossmediale Marketingkommunikation (Online und Blended Learning), Austrian Institute of Management, Abschluss: M.A.
 Cloud Computing Engineering (Berufsbegleitend), Campus Eisenstadt, Abschluss: M.Sc.
 Gebäudetechnik und Gebäudemanagement (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: Dipl.-Ing. (ohne Zusatz „(FH)“)
 Nachhaltige Energiesysteme (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: Dipl.-Ing. (ohne Zusatz „(FH)“)
 Energie- und Umweltmanagement (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: Dipl.-Ing. (ohne Zusatz „(FH)“)
 Nachhaltigkeitsmanagement und Umweltrecht (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: M.A.
 Gesundheitsförderung und Gesundheitsforschung (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: M.Sc.
 Gesundheitsmanagement & Integrierte Versorgung (Berufsbegleitend), Campus Pinkafeld, Abschluss: M.A.
 Advanced Physiotherapy and Management (Online und Blended Learning), Austrian Institute of Management, Abschluss: M.Sc.

Promotion

 Doktorat in International Economic Relations and Management, Abschluss: PhD/Dr. als International Joint Cross-Border PhD Programme mit den Universitäten Bratislava, Pula und Sopron
 Doktorat in Bildungs- und Kommunikationswissenschaften, Abschluss: PhD/Dr. als International Joint Cross-Border PhD Programme mit den Universitäten Sarajevo, Mostar, Koprivnica und Ljubljana

Einzelnachweise 

Burgenland
Organisation (Eisenstadt)
Pinkafeld
Wissenschaft im Burgenland
Gegründet 1994